

Localidades

 Tierra Blanca (Guanajuato)
 Tierra Blanca (Veracruz)
 Tierra Blanca (Zacatecas)

Desambiguações de topônimos